Sukraza-izomaltaza se može odnositi na:
 Saharoza alfa-glukozidaza, enzim
 Oligo-1,6-glukozidaza, enzim